Aeolipile oder Äolipile (aus lat. Aeolus (Gott der Winde) und  pila „Kugel, Ball“), auf deutsch Äolsball, Wind- oder Dampfkugel, bezeichnet:

 eine von Heron von Alexandria beschriebene antike Dampfturbine, siehe Heronsball
 ein historisches Dampfgebläse, siehe Püsterich
 eine nach ähnlichem Prinzip funktionierende Lötrohrlampe, siehe Glasbläserlampe